Митрополи́т Па́вел (, в миру Панайо́тис Папалекси́у ; ) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Сервийский и Козанский (с 2004).

Биография 
Родился 27 мая 1942 года в , в Эйялия, на севере Пелопоннеса, в Греции.

Окончил юридический факультет и богословский институт Афинского университета.

24 октября 1971 года был рукоположен в сан диакона, а 13 мая 1973 года — в сан пресвитера. В качестве эконома проходил послушание в Успенском монастыре в Пендели и настоятелем храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου) в Неа-Филотеи.

В 1979 году стал проповедником, а позднее протосинкеллом Калавритской и Эгиалийской митрополии.

С 1990 года был проповедником в Афинской архиепископии, а с 1991 года служил в греческом храме в Астории, в Нью-Йорке.

26 апреля 2004 года решением Священного синода иерархии Элладской православной церкви был избран для рукоположения в сан митрополита Сервийского и Козанского. 29 апреля 2004 года над ним была совершена архиерейская хиротония.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Афинского университета
Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви